Typhlops somalicus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Typhlops somalicus Boulenger, 1895 est un synonyme de Letheobia somalica (Boulenger, 1895)
 Typhlops somalicus Calabresi, 1918 nec Boulenger, 1895 est un synonyme de Rhinotyphlops ataeniatus (Boulenger, 1912)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Afrotyphlopinae